

Patronyme 

 Andre Agassi, (1970-), un joueur américain de tennis ;
  (1931-), un boxeur, père d'Andre Agassi ;
 , un chanteur iranien ;
 Mirza Agassi (1783-1848), une des figures connues de l’histoire d’Iran à l’époque Qajar ;
 Shai Agassi (1968-), un entrepreneur israélien.

Cinéma 
 Agassi, la romanisation révisée du titre du film sud-coréen Mademoiselle () réalisé par Park Chan-wook (2016)

Voir aussi 
 Andre Agassi Tennis est un jeu vidéo de tennis sorti en 1992

Homonymie de titre
Patronyme mizrahi